BSK peut faire référence à :
  ;
 , une école internationale mixte qui se situe dans la banlieue de Salwa, au Koweït ;
 au pseudonyme de l'auteur de bande dessinée Benoît Barale.